Gise ist der Name folgender Personen:

 Friedrich August Freiherr von Gise (Friedrich August Theodor Edler von Koch, ab 1815 Freiherr von Gise; 1783–1860), Diplomat, Politiker
 Maximilian Freiherr von Gise (1817–1890), Diplomat
 August Freiherr von Gise (1850–1913), Politiker (Bayerische Patriotenpartei [ab 1887 Bayerische Zentrumspartei]), Oberhofmeister

Siehe auch:
 Palais Gise, Palais in München
 Gizeh, Stadt in Ägypten (Pyramiden von Gizeh)
 Giese
 Gize